Košutnik  je lahko:

 Košutnik (pritok Tržiške Bistrice)
 Košutnik (845 m), vrh v Kamniško-Savinjskih Alpah nad levim bregom reke Kokre
 Košutnik, priimek več znanih ljudi
 Košutnik (rastlina) (Gentiana lutea) ali rumeni svišč